Katrin Göring-Eckardt – politica tedesca
 Siegfried Gotthelf Eckardt – attore, direttore teatrale e regista tedesco